Hjortstamia Boidin & Gilles är ett släkte av svampar. Hjortstamia ingår i familjen Phanerochaetaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hjortstamia